Laborschule ist der Name folgender Laborschulen:

 Laborschule Bielefeld
 Laborschule Dresden